Barbara Nicolier, metteuse en scène de théâtre ;
 Claude Nicollier ;
 Jean-Michel Nicolier.

Voir aussi 
 
 (14826) Nicollier

Références